Le championnat d'Algérie de football 1996-1997 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le CS Constantine remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le CS Constantine remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 1998. Le MC Oran, vice-champion, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1998. L'USM Alger, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1998.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 

 NB :  but de la saison marqué par Ameur Benali (MCA) à la  minute.

 NB : NAHD-CRB sur le terrain (0 - 1) pour le CRB , but de Tallis (79'), le CRB a alligné un joueur suspendu Boukallel qui été joué avec les éspoires de la JSK sous le coup de suspension la saison dernière .(1995-1996).

 * NB : pour la premiére fois depuis le début de la saison , les arbitres des huit matches n'ont pas sifflé un pénaltié !

Meilleurs buteurs 

Buteurs par équipe

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1996-1997
 Championnat d'Algérie de football D2 1996-1997

Championnat d'Algérie de football
Algérie
Football en Algérie en 1996
Sport en Algérie en 1997